Колонија Дуранго има више значења:

 Колонија Дуранго (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Колонија Дуранго (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику